Рудковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Рудковщина — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Рудковщина — деревня в Горецком районе Могилёвской области.